

Hydronyme 
 Rej est une rivière de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie, et un affluent de la Nitsa, dans le bassin hydrographique de l'Ob.

Toponyme 
 Rej est une ville de l'oblast de Sverdlovsk, en Russie. Elle est située sur la rive droite de la rivière Rej, à  au nord-est de Iekaterinbourg.